Jan Kubíček je jméno vícero osob:
 Jan Kubíček (automobilový závodník) (1899–1967)  – závodník na vozech Bugatti, vítěz 1000 mil čs. 1935
 Jan Kubíček (výtvarník) (1927–2013) – český malíř
 Jan Kubíček (ekonom) (* 1976) – český ekonom a vysokoškolský pedagog, člen bankovní rady ČNB
 Jan Kubíček (sportovec) (* 1980) – český triatlonista a duatlonista
 Jan Alois Kubíček (1857–1929) – český kněz, církevní historik, kanovník olomoucké kapituly
 Jan Nepomuk Kubíček (1801–1880) – praděd brazilského prezidenta jménem Juscelino Kubitschek de Oliveira